Toponímia
 Alemanya:
 Königstein (Baviera), municipi de Baviera.
 Königstein (Saxònia), municipi de Saxònia.
 Königstein im Taunus, municipi de Hessen.
 Namíbia:
 Königstein (Namíbia), la muntanya més alta de Namíbia.